Zwane ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Isaac Mandlenkhosi Zwane (1932–1980), swasiländischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Manzini
 Ambrose Zwane (1922–1998), Oppositionsführer in Swasiland
 Arthur Zwane (* 1973), südafrikanischer Fußballspieler
 Japhet Zwane (* 1974), südafrikanischer Fußballspieler
 Mandla Zwane (* 1973), südafrikanischer Fußballspieler
 Mosebenzi Zwane, südafrikanischer Politiker
 Siyanda Zwane (* 1985), südafrikanischer Fußballspieler
 Themba Zwane (* 1989), südafrikanischer Fußballspieler